Vinarje (gmina Maribor)
 Vinarje (gmina Slovenska Bistrica)